Новачек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Новачек, Карел (род. 1965) — чешский теннисист.
  (1864—1929) — чешский виолончелист, дирижёр и военный капельмейстер.
  (род. 1948) — американский палеонтолог.
  (1834—1906) — чешский дирижёр, композитор и преподаватель музыки.
  (1866—1900) — чешский и американский (с 1891) скрипач и композитор.
 Новачек, Роман (род. 1969) — чешский дзюдоист.
  (род. 1970) — американская оперная певица.
 Слава Эман Новачек (1911—1979) — чешский и чехословацкий музыкант, пианист, композитор, дирижёр.